Попов Петро Харитонович  (1867—1960) — донський отаман, генерал від кавалерії.
 Попов Петро Олександрович (1984—2016) — молодший сержант Збройних сил України, учасник війни на сході України.